El nombre Chan-hom fue usado para nombrar tres ciclones tropicales en el océano Pacífico noroccidental. El nombre fue aportado por Laos y hace referencia a un árbol popular en ese país. 

 Tifón Chan-hom (2003) (T0303, 04W), fue un ciclón intenso que permaneció fuera de tierra sin representar peligro.
 Tifón Chan-hom (2009) (T0902, 02W, Emong), fue un ciclón de categoría dos que impactó Filipinas, después de formarse al este de Vietnam.
 Tifón Chan-hom (2015) (T1509, 09W, Falcón), fue un tifón intenso de categoría cuatro que afectó a varios países del este de Asia.
 Tifón Chan-hom (2020) (T2014, 16W)